Валерия Олеговна Маслова () — российская гандболистка, правый и центральный полусредний игрок сборной России и клуба «Мец». Мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Чемпионка мира среди юниорок 2018 года.

Биография 
Родилась 23 января 2001 года в городе Ростов-на-Дону. Является племянницей известного футболиста Александра Маслова, лучшего бомбардира чемпионата России 1996 года, выступавшего за клубы «Ростсельмаш», «Сьон» (Швейцария), «Альбасете» (Испания). С детства девочка была активная и спортивная. В школе посещала секции спорта. Представляет ростовский спорт и женский гандбольный клуб «Ростов-Дон».

В рамках Суперлиги в 2017 году Валерия дебютировала на площадке в матче со «Звездой» и сразу же отличилась забитым голом. Всего же в турнире Валерия приняла участие в 7 играх, забросив при этом 13 мячей.

Валерия Маслова была названа лучшим игроком VIII летней Спартакиады среди молодежи.

С 2020 года выступает за клуб «Будучност-Подгорица» (Черногория). Автор 25 мячей в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Достижения 
 Чемпионка России 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
 Обладатель Кубка России 2018, 2019
 Обладатель Суперкубка России 2017, 2018, 2019
 Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года
 Чемпионка мира среди девушек до 18 лет 2018 года

Карьера в сборной 
В 2017 году спортсменка была вызвана на тренировочный сбор сборной России по гандболу для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2018 года. Чемпионка мира среди юниорок 2018 года в Польше.

Была вызвана в национальную сборную на чемпионат мира 2019 года. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, который проходил в Японии.

Примечания

Ссылки 
 Валерия Маслова на сайте Европейской гандбольной федерации

Гандболистки России 
Игроки ГК «Ростов-Дон»
Игроки ГК «Будучность»
Игроки ЖГК ЦСКА Москва
Игроки ЖГК «Мец»
Игроки женской сборной России по гандболу